Flip Hamers (architect) (1882-1966), Nederlands architect
 Flip Hamers (kunstenaar) (1909-1995), Nederlands kunstenaar, zoon van de architect